

Єрликово — присілок, Козельський район, Калузька область
 Єрликово — присілок, Міякинський район, Башкортостан